Loers ist der Familienname folgender Personen

 Johann Christian Loers (1675–1743), deutscher reformierter Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Vitus Loers (1792–1862), deutscher Altphilologe und Direktor des Trierer Gymnasiums
 Stephanie Witt-Loers (* 1964), deutsche Fachautorin mit dem Themen Schwerpunkt „Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen“.